Paul Mirguet
 Amendement Mirguet